Antoniwka (ukrainisch: ; russische Entsprechung Antonowka/) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Antoniwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Stadtkreis von Cherson, Rajon Dnipro

Oblast Charkiw:
Antoniwka (Kehytschiwka), Dorf im Rajon Kehytschiwka

Oblast Cherson:
Antoniwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka
Antoniwka (Skadowsk), Siedlung im Rajon Skadowsk

Oblast Chmelnyzkyj:
Antoniwka (Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Chmelnyzkyj
Antoniwka (Dunajiwzi), Dorf im Rajon Dunajiwzi
Antoniwka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
Antoniwka (Letytschiw), Dorf im Rajon Letytschiw
Antoniwka (Nowa Uschyzja), Dorf im Rajon Nowa Uschyzja
Antoniwka (Teofipol), Dorf im Rajon Teofipol
Antoniwka (Tschemeriwzi), Dorf im Rajon Tschemeriwzi

Oblast Dnipropetrowsk:
Antoniwka (Solone), Dorf im Rajon Solone

Oblast Donezk:
Antoniwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Antoniwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk

Oblast Kiew:
Antoniwka (Kaharlik), Dorf im Rajon Kaharlik
Antoniwka (Stawyschtsche), Dorf im Rajon Stawyschtsche
Antoniwka (Taraschtscha), Dorf im Rajon Taraschtscha

Oblast Kirowohrad:
Antoniwka (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
Antoniwka (Kompanijiwka), Dorf im Rajon Kompanijiwka
Antoniwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka

Oblast Lwiw:
Antoniwka (Stryj), Dorf im Rajon Stryj

Oblast Luhansk:
Antoniwka (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk

Oblast Mykolajiw:
Antoniwka (Bratske), Dorf im Rajon Bratske
Antoniwka (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
Antoniwka (Nowa Odessa), Dorf im Rajon Nowa Odessa
Antoniwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka

Oblast Odessa:
Antoniwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Antoniwka (Okny), Dorf im Rajon Okny
Antoniwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
Antoniwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna

Oblast Riwne:
Antoniwka (Beresne), Dorf im Rajon Beresne
Antoniwka (Warasch), Dorf im Rajon Warasch

Oblast Saporischschja:
Antoniwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Antoniwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
Antoniwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Antoniwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
Antoniwka (Jampil), Dorf im Rajon Jampil
Antoniwka (Krolewez), Dorf im Rajon Krolewez

Oblast Tscherkassy:
Antoniwka (Schpola), Dorf im Rajon Schpola
Antoniwka (Talne), Dorf im Rajon Talne
Antoniwka (Uman), Dorf im Rajon Uman

Oblast Tschernihiw:
Antoniwka (Warwa), Dorf im Rajon Warwa

Oblast Winnyzja:
Antoniwka (Bar), Dorf im Rajon Bar
Antoniwka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn
Antoniwka (Teplyk), Dorf im Rajon Teplyk

Oblast Wolyn:
Antoniwka (Horochiw), Dorf im Rajon Horochiw
Antoniwka (Luzk), Dorf im Rajon Luzk

Siehe auch:
 Antonowka